Тируччираппалли:

 Тируччираппалли — город в южноиндийском штате Тамилнад.
 Тируччираппалли — округ в индийском штате Тамилнад.